Plusieurs villes possèdent un opéra municipal, parmi lesquelles :
 l’Opéra municipal de Clermont-Ferrand ;
 l’Opéra municipal de Marseille.